Iziaslav Mstislavitch (en  et en ), dit , est un Grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né entre 1097 et 1100, probablement à Belgorod, et mort le ), qui régna de 1146 à 1149, puis en 1150, et enfin de 1151 à 1154.

Fils aîné de  et de Christine de Suède, il est également prince de Koursk de 1127 à 1130, prince de Polotsk de 1130 à 1132, prince de Pereïaslavl de 1132 à 1133 puis de 1142 à 1146 et enfin prince de Volhynie de 1135 à 1142 puis de 1146 à 1151.

Biographie 

En 1146, il bat les troupes d' et devient alors le nouveau Grand prince de Kiev, titre tant convoité par nombre de descendants Riourikides. Dès lors, il est en butte aux guerres civiles internes de la même famille fomentées par ses rivaux : Iouri Dolgorouki de Souzdal (l'oncle d') et son fils  de Vladimir, descendants de , également grand-père d'Iziaslav.

En 1149, Iouri finit par le chasser de Kiev et devient Grand prince à sa place, en se prévalant de sa qualité de fils de Vladimir Monomaque, donc plus légitime que son neveu.

Peu après, Iziaslav reprend Kiev et pour se donner plus de légitimité, il s'associe avec un autre de ses oncles, l'ancien grand prince , lui aussi fils de  (1149-1150).

En 1150, Iouri le chasse une seconde fois, mais Iziaslav reprend le pouvoir l'année suivante. De 1151 à 1154, il règne dans le trouble et l'agitation sous le nom de son oncle . Il meurt à Kiev le . 

Après sa mort, la lutte pour le trône de Kiev se poursuit entre son frère  et Iouri Dolgorouki, qui tente à nouveau de s'emparer du trône.

Famille

Union et descendance 
Il épouse tout d'abord Agnes (morte en 1151), fille du roi , qui prend le nom de Liubava après son mariage, et dont il eut :

  (1125/1126 - 1170), Grand prince de Kiev ;
  (1132-1180), Grand duc de Kiev ;
 Iaropolk, Prince de Choumsk ;
 Evdokia, épouse , Duc de Grande-Pologne.

Iziaslav épouse ensuite une seconde femme, une fille anonyme du roi , mais ils furent mariés seulement quelques mois avant sa mort en 1154.

Ancêtres

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. . Éditions le Seuil. Paris (1970) « La Russie de Kiev » 171-228.
 Gustave Welter Histoire de la Russie  Petite Bibliothèque Payot Paris (1963).

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 

Iziaslav02
Iziaslav02
Iziaslav02
Iziaslav02
Iziaslav02
Iziaslav02
Iziaslav02
Prince de Pereïaslav